AEL est un sigle qui peut faire référence à :
 automatic exposure lock (en français, verrouillage automatique d'exposition), une touche de certains appareils photographiques qui permet de mémoriser la vitesse, le diaphragme et éventuellement la distance ;
 Arab European League (en français, Ligue arabe européenne), un ancien mouvement flamand pour les droits civiques ;
 achat à effet de levier, un terme économique.

AEL est un code qui peut faire référence à :
  ;
 .

Ael peut faire référence à :
 un prénom  masculin et féminin qui signifie "ange" en breton, selon la liste des prénoms bretons.